La  peut désigner plusieurs voies nommées d’après la ville du Haut-Rhin :
 la rue de Mulhouse à Nancy ;
 la rue de Mulhouse à Paris.

Mulhouse Rue